SEO (od ang. search engine optimization) – działania służące optymalizacji, zwiększeniu oglądalności stron internetowych, produktów w wyszukiwarkach
 SEO – Stowarzyszenie Energii Odnawialnej